Zagreb – capital da Croácia
NK Zagreb – clube de futebol croata
KK Zagreb – clube de basquete croata
RK Zagreb – clube de handebol croata
Zagreb (contratorpedeiro) – navio do Reino da Jugoslávia

Desambiguação